Le hip hop orchestral est une forme de hip-hop alternatif dont la particularité réside dans l'intervention de musiciens instrumentistes. Ainsi, le hip-hop orchestral se distingue du hip-hop originel dont la base musicale est exclusivement produite au moyen d'un sampler ou d’autres techniques de MAO.

Aux États-Unis, les principaux représentants de la branche acoustique du hip-hop sont The Roots et Opus Akoben.

En France, les musiciens du groupe La Relève, Soon E MC ou K.2.Conscience ont été parmi les premiers à représenter cette tendance vers le milieu des années 1990. Aujourd’hui le hip-hop orchestral est mis au-devant de la scène par des groupes tels que Hocus Pocus, Oxmo Puccino ou The Jazzbastard. Dans l’underground, la bannière du hip-hop orchestral est portée par des formations telles que Dialokolectiv ou La Cédille.

Voir aussi 
 The Roots
 La Cédille
 Wax Tailor

Genre de hip-hop